

Personnalités 
Matip est un patronyme d'origine camerounaise, porté notamment par :

 Benjamin Matip (1932), écrivain camerounais.
 Joël Matip (1991), footballeur germano-camerounais.
 Marie-Claire Matip (1938), écrivaine camerounaise.
 Marvin Matip (1985), footballeur germano-camerounais.
 Théodore Mayi Matip (1923-1996), homme politique camerounais.

Homonymie de patronyme